Carmine Buschini – attore italiano
 Stefano Buschini – direttore di coro italiano